Een dijkgraaf is de voorzitter van een waterschap, zie
Dijkgraaf (waterschap)

Overige betekenissen:
Dijkgraaf (watergang), waterloop in Gelderland
Dijkgraafplein, plein in Amsterdam
Dijkgraaf, straat in Wageningen
Dijkgraaf (sterflat), studentenflat in Wageningen

Als achternaam:
Elbert Dijkgraaf (1970), Nederlands hoogleraar en voormalig Tweede Kamerlid
Leo Dijkgraaf (1952), Nederlands tv-producent en poppenspeler
Margot Dijkgraaf (1960), Nederlands literatuurcriticus
Robbert Dijkgraaf (1960), Nederlands wis- en natuurkundige
Jan Dijkgraaf (1962), Nederlands journalist